Dit is een lijst van planetoïden 102501-102600 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 102501 - || 1999 TZ283 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102502 - || 1999 TF285 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102503 - || 1999 TJ288 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102504 - || 1999 TV288 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102505 - || 1999 TZ288 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102506 - || 1999 TU289 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102507 - || 1999 TL290 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102508 - || 1999 TZ291 || 11 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102509 - || 1999 TE293 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102510 - || 1999 TP293 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102511 - || 1999 TQ298 || 2 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102512 - || 1999 TO300 || 3 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102513 - || 1999 TE303 || 4 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102514 - || 1999 TC304 || 4 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102515 - || 1999 TT305 || 3 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102516 - || 1999 TC306 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102517 - || 1999 TZ309 || 4 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102518 - || 1999 TB312 || 8 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102519 - || 1999 TO312 || 5 oktober 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 102520 - || 1999 TW318 || 12 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102521 - || 1999 TE319 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102522 - || 1999 TC321 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102523 - || 1999 UG || 16 oktober 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 102524 - || 1999 UK || 16 oktober 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 102525 - || 1999 UV || 16 oktober 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 102526 - || 1999 UG1 || 16 oktober 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 102527 - || 1999 UH2 || 17 oktober 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 102528 - || 1999 US3 || 26 oktober 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 102529 - || 1999 UD4 || 27 oktober 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 102530 - || 1999 UF4 || 30 oktober 1999 || Biosphere 2 || G. J. Garradd
|-
| 102531 - || 1999 UP4 || 31 oktober 1999 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 102532 - || 1999 UU4 || 31 oktober 1999 || Modra || A. Galád, J. Tóth
|-
| 102533 - || 1999 UB5 || 28 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102534 - || 1999 UJ5 || 29 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102535 - || 1999 UL6 || 28 oktober 1999 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (102536) Luanenjie || 1999 UN6 || 28 oktober 1999 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 102537 - || 1999 UY7 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102538 - || 1999 UZ9 || 31 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102539 - || 1999 UT10 || 31 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102540 - || 1999 UV11 || 29 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102541 - || 1999 UN12 || 28 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102542 - || 1999 UT12 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102543 - || 1999 UV12 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102544 - || 1999 UK13 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102545 - || 1999 UP14 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102546 - || 1999 UQ15 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102547 - || 1999 UW15 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102548 - || 1999 UF16 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102549 - || 1999 UP16 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102550 - || 1999 UY17 || 30 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102551 - || 1999 UC18 || 30 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102552 - || 1999 UF20 || 31 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102553 - || 1999 UJ20 || 31 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102554 - || 1999 US21 || 31 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102555 - || 1999 UG22 || 31 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102556 - || 1999 UW23 || 28 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102557 - || 1999 UY23 || 28 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102558 - || 1999 UJ24 || 28 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102559 - || 1999 UJ25 || 28 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102560 - || 1999 UR25 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102561 - || 1999 UX27 || 30 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102562 - || 1999 UD28 || 30 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102563 - || 1999 UW29 || 31 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102564 - || 1999 UH30 || 31 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102565 - || 1999 UL30 || 31 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102566 - || 1999 UB32 || 31 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102567 - || 1999 UY32 || 31 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102568 - || 1999 UG35 || 31 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102569 - || 1999 UQ35 || 30 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102570 - || 1999 UW35 || 31 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102571 - || 1999 UX35 || 31 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102572 - || 1999 UW36 || 16 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102573 - || 1999 UH40 || 16 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102574 - || 1999 UH41 || 17 oktober 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 102575 - || 1999 UQ42 || 28 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102576 - || 1999 UZ42 || 28 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102577 - || 1999 UE43 || 28 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102578 - || 1999 UO43 || 28 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102579 - || 1999 UZ43 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102580 - || 1999 UC44 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102581 - || 1999 US44 || 30 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102582 - || 1999 UD46 || 31 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102583 - || 1999 UE47 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102584 - || 1999 UE48 || 30 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102585 - || 1999 UJ48 || 30 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102586 - || 1999 UR49 || 30 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102587 - || 1999 UA50 || 30 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102588 - || 1999 UM52 || 31 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102589 - || 1999 UP52 || 31 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102590 - || 1999 UT52 || 31 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102591 - || 1999 UP57 || 29 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102592 - || 1999 VE1 || 4 november 1999 || Olathe || Olathe
|-
| 102593 - || 1999 VY1 || 5 november 1999 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| 102594 - || 1999 VC3 || 1 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102595 - || 1999 VJ3 || 1 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102596 - || 1999 VN3 || 1 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102597 - || 1999 VS3 || 1 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102598 - || 1999 VE4 || 1 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102599 - || 1999 VX4 || 5 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 102600 - || 1999 VC5 || 5 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević|}

Planetoïdenlijsten